Унгураш има више значења:

 Унгураш (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Унгураш (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Унгураш (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији